Меченосец или меченосцы — кроме воина с мечом либо его слугу-оруженосца может означать:
 «Меченосец» — российский фильм 2006 года;
 «Меченосцы» () — китайский фильм 2011 года;
 Меченосцы () — род рыб;
 Зелёный меченосец () — популярные аквариумные рыбы;
 Орден меченосцев — немецкий католический духовно-рыцарский орден (1202−1237).

См. также 
 Меченосы
 Мечник